Прибалтійська операція (1918-1919) — військова операція Червоної армії Радянської Росії проти Білої армії та національних армій країн Балтії за часів Громадянської війни в Росії у 1918–1919 роках.
 Прибалтійська операція (1941) — стратегічна оборонна операція військ Північно-Західного фронту Червоної армії з протидії вторгненню німецьких військ на територію окупованих Радянською Росією країн Балтії під час Другої світової війни.
 Прибалтійська операція (1944) — стратегічна наступальна операція радянських військ Ленінградського, 1-го, 2-го та 3-го Прибалтійських фронтів за підтримки Балтійського флоту з метою оволодіти територією окупованих німецькими військами Естонії, Латвії та Литви.

Див. також 
 Білоруська операція (значення)
 Грецька операція (значення)
 Східно-Прусська операція (значення)
 Голландська операція

Військові операції